AEGON International 2009 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier w sezonie 2009 z cyklu AEGON International rozgrywany w dniach 13–20 czerwca 2009 roku w Eastbourne na kortach trawiastych o puli nagród wynoszącej 600 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Przypisy 

2009 w tenisie ziemnym
2009
2009 w Anglii